Brautsteine sind Naturdenkmale wie
 Brautsteine von Woltersdorf
 Brautsteine von Schmölau und Nievelitz

Siehe auch:
 Brautstein (Begriffsklärung)